Revolução Mongol pode referir-se a:

Revolução Mongol de 1911
Revolução Mongol de 1921
Revolução Mongol de 1990